Die Qualifikation zur Basketball-Weltmeisterschaft 2023 ist ein global ausgespielter Wettbewerb zur Bestimmung der Teilnehmer an der WM-Endrunde auf den Philippinen, Japan und in Indonesien 2023.

Bis auf die drei Gastgeberländer müssen sich alle Mannschaften für die Endrunde qualifizieren.

Format 
Bis auf die Gastgeberländer Japan und Philippinen qualifizieren sich 30 der 32 an der Endrunde teilnehmenden Auswahlmannschaften über den Qualifikationswettbewerb für die WM-Endrunde 2023.

Neben den beiden asiatischen Gastgeberländern werden für Auswahlmannschaften der FIBA Europa zwölf, für die der FIBA Amerika sieben, für die FIBA Asien sechs und für die FIBA Afrika fünf Startplätze vergeben.

Noch unklar ist die Situation für die Nationalmannschaft des dritten geplanten Gastgeberlandes Indonesien. Die Auswahl muss entweder das Viertelfinale der Asienmeisterschaft 2022 erreichen, oder die Qualifikationsrunden bestehen, um sich für die WM zu qualifizieren.

Qualifikation FIBA Afrika

Erste Runde 
Die Erste Runde wird vom 26. November 2021 bis zum 3. Juli 2022 ausgetragen.

Die drei Besten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zweite Runde.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Zweite Runde 
Die Zweite Runde wird ab Herbst 2022 ausgetragen. Die Resultate aus der Vorrunde werden allesamt übernommen, auch jene gegen Teams, die nicht die Qualifikation für die Hauptrunde geschafft haben.

Die beiden Besten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft, zusätzlich noch der beste Drittplatzierte.

Gruppe E

Gruppe F

Qualifikation FIBA Amerika 
Den eigentlichen Qualifikationsrunden war zwischen dem 15. April 2021 und dem 15. Juli 2021 eine Vorqualifikation mit 11 Mannschaften vorgeschaltet. Insgesamt vier Nationen erreichten die Qualifikationsrunden.

Vorqualifikation

Erste Runde 
Die Erste Runde wurde vom 15. April bis zum 16. Juni 2021 ausgetragen. Die drei Besten der Gruppe qualifizierten sich für die Zweite Runde.

Zentralamerika und Karibik 
Alle Spiele fanden in El Salvador statt.

Südamerika

Zweite Runde 
Die Zweite Runde wurde vom 2. bis 15. Juli 2021 ausgetragen. Die beiden Besten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Erste Runde der Qualifikation.

Gruppe A 
Alle Spiele wurden in El Salvador ausgetragen.

Gruppe B 
Alle Spiele wurden in Chile ausgetragen.

Qualifikation

Erste Runde 
Die Erste Runde wird vom 26. November 2021 bis zum 4. Juli 2022 ausgetragen. Die drei Besten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zweite Runde.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Zweite Runde 
Die Zweite Runde wird ab Herbst 2022 ausgetragen. Die Resultate aus der Vorrunde werden allesamt übernommen, auch jene gegen Teams, die nicht die Qualifikation für die Hauptrunde geschafft haben.

Die drei Besten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft, zusätzlich noch der beste Viertplatzierte.

Gruppe E

Gruppe F

Qualifikation FIBA Asien / Ozeanien 
Die Auswahlen Japans und der Philippinen sind als Gastgeber der WM qualifiziert, nehmen aber dennoch an der Qualifikation teil.

Erste Runde 
Die Erste Runde wird vom 26. November 2021 bis zum 4. Juli 2022 ausgetragen.

Die drei Besten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zweite Runde.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Zweite Runde 
Die Zweite Runde wird ab Herbst 2022 ausgetragen. Die Resultate aus der Vorrunde werden allesamt übernommen, auch jene gegen Teams, die nicht die Qualifikation für die Hauptrunde geschafft haben.

Die drei Besten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft.

Gruppe E

Gruppe F

Qualifikation FIBA Europa 
Den eigentlichen Qualifikationsrunden war zwischen dem 20. Februar 2020 und dem 18. August 2021 eine Vorqualifikation mit 16 Mannschaften vorgeschaltet. Insgesamt acht Nationen erreichten die Qualifikationsrunden.

Vorqualifikation

Erste Runde 
Die Erste Runde wurde vom 20. Februar 2020 bis zum 20. Februar 2021 ausgetragen.

Die beiden Besten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Zweite Runde.

Gruppe A

Gruppe B

Zweite Runde 
Die Zweite Runde wurde vom 7. bis 18. August 2021 ausgetragen. Die Auswahl Luxemburgs durfte trotz sportlicher Nicht-Qualifikation in dieser Runde antreten, da Österreich zurückzog.

Die beiden Besten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Erste Runde der Qualifikation.

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Qualifikation

Erste Runde 
Die Erste Runde wird vom 25. November 2021 bis zum 3. Juli 2022 ausgetragen.

Die drei Besten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zweite Runde.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Zweite Runde 
Die Zweite Runde wird ab Herbst 2022 ausgetragen. Die Resultate aus der Vorrunde werden allesamt übernommen, auch jene gegen Teams, die nicht die Qualifikation für die Hauptrunde geschafft haben.

Die drei Besten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft.

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Weblinks 
 Africa: FIBA Basketball World Cup 2023 Qualifiliers – FIBA-Webseite der WM-Qualifikation in Afrika ()
 America: FIBA Basketball World Cup 2023 Qualifiliers – FIBA-Webseite der WM-Qualifikation in Amerika ()
 Asia: FIBA Basketball World Cup 2023 Qualifiliers – FIBA-Webseite der WM-Qualifikation in Asien ()
 Europe: FIBA Basketball World Cup 2023 Qualifiliers – FIBA-Webseite der WM-Qualifikation in Europa ()

2023
Weltmeisterschaftsqualifikation
Weltmeisterschaftsqualifikation
Weltmeisterschaftsqualifikation